Sackenheim ist der Familienname folgender Personen:

 August Sackenheim (1905–1979), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Friedrich Franz Sackenheim (1926–2011), deutscher Journalist und Hörfunkchef des Hessischen Rundfunks
 Peter Sackenheim, deutscher Fußballspieler
 Rolf Sackenheim (1921–2006), deutscher Künstler, Graphiker und Professor